Dan Chriac se poate referi la

 Dan Chiriac (actor), actor român
 Dan Chiriac (general), general român